Concordia Hamburg ist der Name folgender Vereine:
 SC Concordia Hamburg, 1907 bis 2013
 Wandsbeker TSV Concordia, seit 2013